« Faire les quatre cents coups » est une expression française tirée d'un événement historique et signifiant « faire toutes les bêtises possibles ». Elle a inspiré les titres suivants :

 Les Quatre Cents Coups (1959), premier long-métrage de François Truffaut ;
 Les Quat' Cents Coups (1961), chanson de Léo Ferré ;
 Les Quatre Cents Coups de Virginie (1979), série télévisée française ;
 Quatre Cents Coups ou Vivre dangereusement  (1987), film grec de Níkos Perákis ;
 Les 400 coups, maison d'édition québécoise fondée en 1994 et spécialisée surtout dans la littérature jeunesse.